Dora este un nume feminin, derivat din numele grec Teodora.

Personalități 
 Edda Dora Essigmann-Fantanar
 Dora d'Istria
 Dora Maar
 Dora Pavel

Toponime românești